Golden Ball kan syfta på:

Idrott
 Golden Ball (herrar) – är ett pris som delas ut till den fotbollsspelare som presterat bäst under en VM i fotboll.
 Golden Ball (damer) – ett pris som delas ut till den fotbollsspelare som presterat bäst under en VM i fotboll
 Ballon d'Or – pris som delas ut av tidningen France Football till Europas bästa fotbollsspelare.
 Golden Ball (stadion) – en stadion i Dublin, Irland, hemmaarena åt Wayside Celtic F.C.

Geografi
 Golden Ball, California – en tidigare ort i Kalifornien